Mälby kan syfta på:

 Mälby, Ekerö kommun – en gammal ort på södra Adelsö i Ekerö kommun
 Mälby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Mälby, Flen – ett tidigare säteri som ligger vid sjön Båven i Flens kommun i Södermanland
 Mälby, Gnesta – ett säteri vid sjön Sillen i Frustuna socken i Gnesta kommun i Södermanland
 Mälby, Nora socken – en by vid Dalälven i Nora socken i Heby kommun
 Mälby, Vittinge – en by i Vittinge socken, Heby kommun
 Mälby, Altuna – en by i Altuna socken, Enköpings kommun
 Mälby, Fröshult – en by i Fröshults socken, Enköpings kommun
 Mälby, Tillinge – en by i Tillinge socken, Enköpings kommun
 Mälby, Knutby – en by i Knutby socken, Uppsala kommun
 Jäders Mälby – i Eskilstuna kommun
 Mälby, Torshälla – i Torshälla, Eskilstuna kommun
 Mälby, Söderön – i Östhammars kommun